Specklinia — род многолетних травянистых растений подтрибы Pleurothallidinae трибы Epidendreae семейства .

Биологическое описание 
Миниатюрные симподиальные растения.

Виды 
По данным The Plant List:

 Specklinia acanthodes (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia acicularis (Ames & C.Schweinf.) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia acrisepala (Ames & C.Schweinf.) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia alata (A.Rich. & Galeotti) Solano & Soto Arenas		
 Specklinia alexii (A.H.Heller) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia alta (Luer) Luer		
 Specklinia ancora (Luer & R.Vásquez) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia areldii (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia aristata (Hook.) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia aurantiaca (Barb.Rodr.) F.Barros & V.T.Rodrigues		
 Specklinia barbae (Schltr.) Luer		
 Specklinia barbosana (De Wild.) Campacci		
 Specklinia bicornis (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia blancoi (Pupulin) Soto Arenas & Solano		
 Specklinia brighamella (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia brighamii (S.Watson) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia cabellensis (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia cactantha (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia calderae (Luer) Luer		
 Specklinia calyptrostele (Schltr.) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia campylotyle (P.Ortiz) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia catoxys (Luer & Hirtz) Luer		
 Specklinia cestrochila (Garay) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia chontalensis (A.H.Heller & A.D.Hawkes) Luer		
 Specklinia ciliifera (Luer) Luer		
 Specklinia claviculata(Luer & Hirtz) Luer		
 Specklinia clavigera (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia coeloglossa (Luer & Hirtz) Luer		
 Specklinia colombiana (Garay) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia colorata (Pabst) F.Barros & V.T.Rodrigues		
 Specklinia condylata (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia corniculata (Sw.) Steud.		
 Specklinia coronula (Luer) Luer		
 Specklinia corynetes (Luer & R.Vásquez) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia costaricensis (Rolfe) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia curtisii (Dod) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia cycesis (Luer & R.Escobar) Luer		
 Specklinia cynocephala (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia delicatula (Lindl.) Luer		
 Specklinia digitale (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia displosa (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia dodii (Garay) Luer		
 Specklinia echinodes (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia endotrachys (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia exesilabia (A.H.Heller & A.D.Hawkes) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia exilis (C.Schweinf.) Luer		
 Specklinia feuilletii Luer		
 Specklinia fimbriata (Ames & C.Schweinf.) Solano		
 Specklinia flosculifera (Luer) Luer		
 Specklinia formondii (Dod) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia fuchsii (Luer) Luer		
 Specklinia fuegi (Rchb.f.) Solano & Soto Arenas		
 Specklinia fulgens (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia furcatipetala (Luer & Hirtz) Luer		
 Specklinia glandulosa (Ames) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia gongylodes (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia gracillima (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia grisebachiana (Cogn.) Luer		
 Specklinia grobyi (Bateman ex Lindl.) F.Barros		
 Specklinia guanacastensis (Ames & C.Schweinf.) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia helenae (Fawc. & Rendle) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia herpestes (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia hymenantha (Lindl.) F.Barros & V.T.Rodrigues		
 Specklinia ichthyonekys (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia imbeana (Brade) F.Barros & V.T.Rodrigues		
 Specklinia infinita (Luer) Luer		
 Specklinia intonsa (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia jesupii (Luer) Luer		
 Specklinia kennedyi (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia lanceola (Sw.) Lindl.		
 Specklinia latilabris (Foldats) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia lentiginosa (F.Lehm. & Kraenzl.) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia leptantha (Schltr.) Luer		
 Specklinia lichenicola (Griseb.) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia lipothrix (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia llamachoi (Luer) Luer		
 Specklinia longilabris (Lindl.) Luer		
 Specklinia luis-diegoi (Luer) Luer		
 Specklinia macroblepharis (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia megalops (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia mentigera (Kraenzl.) F.Barros & Barberena		
 Specklinia microphylla (A.Rich. & Galeotti) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia minuta (Ames & C.Schweinf.) Luer		
 Specklinia mitchellii (Dod) Luer		
 Specklinia morganii (Luer) Luer		
 Specklinia mornicola (Mansf.) Luer		
 Specklinia mucronata (Lindl. ex Cogn.) Luer		
 Specklinia napintzae (Luer & Hirtz) Luer		
 Specklinia obliquipetala (Acuña & C.Schweinf.) Luer		
 Specklinia oblonga (Luer & Hirtz) Luer		
 Specklinia pectinifera Luer & Hirtz		
 Specklinia perangusta (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia picta (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia pisinna (Luer) Solano & Soto Arenas		
 Specklinia producta (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia psichion (Luer) Luer		
 Specklinia purpurella (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia quinqueseta (Ames) Luer		
 Specklinia recula (Luer) Luer		
 Specklinia rubidantha Chiron & Xim.Bols.		
 Specklinia rubrolineata (Hoehne) F.Barros		
 Specklinia samacensis (Ames) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia schaferi (Ames) Luer		
 Specklinia schudelii (Luer & Hirtz) Luer		
 Specklinia scolopax (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia segregatifolia (Ames & C.Schweinf.) Solano & Soto Arenas		
 Specklinia semperflorens (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia sibatensis (F.Lehm. & Kraenzl.) Luer		
 Specklinia simmleriana (Rendle) Luer		
 Specklinia simpliciflora (Dod) Luer		
 Specklinia stillsonii (Dod) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia striata (H.Focke) Luer		
 Specklinia strumosa (Ames) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia stumpflei (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia subpicta (Schltr.) F.Barros		
 Specklinia tamboensis (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia tempestalis (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia tenax (Luer & R.Escobar) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia tribuloides (Sw.) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia trichyphis (Rchb.f.) Luer		
 Specklinia trifida (Lindl.) F.Barros		
 Specklinia trilobata (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia trullifera (Luer & Hirtz) Luer		
 Specklinia truncicola (Rchb.f.) F.Barros & L.R.S.Guim.		
 Specklinia tsubotae (Luer & R.Escobar) Luer		
 Specklinia turrialbae (Luer) Luer		
 Specklinia unicornis (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia uniflora (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia villosilabia (Luer & Hirtz) Luer		
 Specklinia wanderbildtiana (Pabst) F.Barros & V.T.Rodrigues		
 Specklinia wrightii (Rchb.f.) Luer		
 Specklinia xanthella (Luer) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia ximenae Luer		
 Specklinia yucatanensis (Ames & C.Schweinf.) Pridgeon & M.W.Chase		
 Specklinia zephyrina (Rchb.f.) Luer

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Specklinia на сайте flickr.com

Орхидные
Таксоны растений, названные в честь людей